Сийский заказник — государственный природный заказник федерального подчинения в Холмогорском районе Архангельской области, в районе села Емецк.

История 
Заказник был образован 30 декабря 1988 года на основании Приказа Главохоты РСФСР № 292 и Решения Архангельского Облисполкома от 29 января 1988 года.

Расположение 

В северо-западной части заказник граничит с Брин-Наволоцким лесничеством, в юго-западной части, где протекает река Ваймуга, — с лесфондом Емецкого лесничества. По северо-восточной части проходит автодорога Архангельск—Москва, которая замыкает территорию заказника до реки Емца.

Описание 
Главные цели заказника — сохранение, восстановление и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и среды их обитания, а также исчезающих и лекарственных растений и мест их произрастания.

Объектами охраны являются ценные и редкие зоологические виды, отдельные группы растений, деревьев и кустарников, ценные виды охотничьих животных (лось, кабан, медведь бурый, рысь, росомаха, куница лесная, норка, белка, выдра, бобр речной, заяц-беляк, барсук, ондатра и другие, боровая дичь: глухарь, тетерев, рябчик, водоплавающая дичь: кряква, большая серая утка, чернеть, гоголь), система соединяющихся друг с другом озер, сосновые боры-беломошники, а также памятник старины — Сийский мужской монастырь.

В заказнике ежегодно проходят акции по уборке мусора.

См. также 
 Список особо охраняемых природных территорий Архангельской области
 Список федеральных заказников России

Примечания

Ссылки 
 Сийский федеральный заказник
 Сийский федеральный заказник
 Сийский федеральный заказник

Заказники России федерального значения
Заказники Архангельской области
География Холмогорского района